Pesca kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pesca (kommun), Boyacá, 
 Pesca (ort), Boyacá,

Montenegro 

 Pešca, ort,